Ioganson ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Wladimirowitsch Ioganson (1893–1973), russischer Maler und Hochschullehrer
 Karl Ioganson (1890–1929), lettischer Avantgarde-Künstler